Hrom oksid se može odnositi na:

 Hrom(II) oksid, -{CrO}-
 Hrom(III) oksid, -{Cr}-2O3, hromi-oksid
 Hrom dioksid (Hrom(IV) oksid), -{CrO}-2
 Hrom trioksid (Hrom(VI) oksid), -{CrO}-3
 Hrom(VI) oksid peroksid, -{CrO}-5 
 Jedinjenja mešovite valence, poput -{Cr}-8O21

ja:酸化クロム